Совки, або нічниці — родина нічних метеликів
 Совки — історична місцевість у складі Києва.
 «Совки» — лісопарк у Святошинському районі Києва.

Див. також 
 Совка або Сплюшка євразійська — вид совоподібних птахів родини совових.